Заболотское  — топоним:

Беларусь 
 Заболотское  — посёлок,  Литвиновичский сельсовет, Кормянский район, Гомельская область
 Заболотское  — деревня,  Бобрский сельсовет, Крупский район, Минская область

Россия 
 Заболотское — деревня, Поныровский район, Курская область
 Заболотское — озеро, Сергиево-Посадский район, Московская область

См. также